

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Константин Локтев.
Тренер: змс Виктор Кузькин, змс Юрий Моисеев.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Владимир Юрзинов.
Тренер: змс Виталий Давыдов, мс Владимир Киселёв.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс, зтр СССР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс Виктор Соколов.

«Динамо» Рига 
Старший тренер: мс, зтр ЛатССР Виктор Тихонов.
Тренер: Вернер Спаде, Эвалд Грабовский.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: змс Юрий Морозов.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Николай Карпов.
Тренер: мс Валерий Фоменков.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс Игорь Тузик.
Тренер: мс Валерий Кузьмин.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Валерий Шилов (начало сезона), мс Игорь Чистовский (конец сезона).
Тренер: мс Игорь Чистовский (начало сезона), змс Виктор Коноваленко.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр СССР Николай Пучков.
Тренер: мс Павел Козлов, мс Олег Сивков.

«Кристалл» Саратов 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Роберт Черенков.
Тренер: мс Юрий Марахов, мс Виктор Садомов.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1976-1977. Календарь-справочник. Ленинград. 1976 г.
 Хоккейный календарь. Первенство СССР 1976-1977 гг. Москва. Изд. Московская правда. 1976 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой